Władysław Czarnecki (1895–1983) – architekt, oficer rezerwy saperów Wojska Polskiego
 Władysław Czarnecki (1906–1977) – instruktor harcerski